Alois Hanslian (* 1943 en Ennigerloh) es un pintor alemán.

Vida 
Después de sus estudios de gráfico y de arte Hanslian trabajaba en Alemania y en el extranjero como director de arte e ilustrador en agencias de publicidad. Entre su trabajo hay pinturas para las galerías y las personas privadas así como ilustraciones de libros. Al mismo tiempo Hanslian está activo como profesor de cursos creativos y de dibujos.

Literatura 
 Reiki: Universal Life Energy, Bodo J. Baginski, Shalila Sharamon, Alois Hanslian & Chris Baker, LifeRhythm, ISBN 978-0-940-79502-0
 The Encyclopedia of Tarot Volume IV Stuart Kaplan & Jean Huets, U.S. Games Systems, ISBN 1-572-81506-X
 Die Bachblüten-Devas, Alois Hanslian, Aquamarin-Verlag GmbH, ISBN 3-894-27034-9
 Mama, wo kommen die Kinder her? Oder Die geheimnisvolle Reise des Engels Ananini, Petra Ostergaard & Alois Hanslian, Ostergaard, ISBN 3-000-00328-2
 Die Orchideenblüten-Devas, Alois Hanslian, Aquamarin-Verlag GmbH, ISBN 3-894-27060-8
 Engel-Tarot, Alois Hanslian, Aquamarin-Verlag GmbH, ISBN 3-922-93661-X
 I Ging-Orakel / Die Weisheit des Tao, Alois Hanslian & Maryam Yazdtschi, Aquamarin-Verlag GmbH, ISBN 3-894-27040-3
 Heilung der familiären Blutlinie - Die Arbeit mit dem Hologramm, Theresia Wuttke-Laube & Alois Hanslian, Ostergaard, ISBN 3-933-07504-1

Enlaces externos 
 Homepage de Alois Hanslian
 Galería en "Artist Rising"

Pintores de Alemania del siglo XX
Pintores de Alemania del siglo XXI